Europamästerskapet i landhockey för damer 1984 var den första upplagan av damernas europamästerskap i landhockey. Turneringen spelades i Lille i Frankrike och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

1984
1984 i Frankrike
Internationella sportevenemang i Frankrike
Landhockey i Frankrike
Sport i Lille
Sportåret 1984